Inquisition Symphony — другий студійний альбом фінського рок-гурту Apocalyptica.

Список композицій 
 «Harmageddon»
 «From Out of Nowhere» (Faith No More — The Real Thing)
 «For Whom the Bell Tolls» (Metallica — Ride the Lightning)
 «Nothing Else Matters» (Metallica — Metallica)
 «Refuse/Resist» (Sepultura — Chaos A.D.)
 «M.B.» (Metal Boogie)
 «Inquisition Symphony» (Sepultura — Schizophrenia)
 «Fade to Black» (Metallica — Ride the Lightning)
 «Domination» (Pantera — Cowboys from Hell)
 «Toreador»
 «One» (Metallica — …And Justice for All)

Посилання 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Apocalyptica
Альбоми симфонічного металу